Slither bezeichnet:
 Originaltitel des Spielfilms Slither – Voll auf den Schleim gegangen
 Slither.io, ein Massively Multiplayer Online Game